Okręty US Navy o nazwie USS "Puget Sound", pochodzącej od Puget Sound:
 Pierwszy "Salisbury Sound" (AV-13) był tendrem wodnosamolotów typu Currituck. Na początku służby nosił nazwę "Puget Sound" ale została ona zmieniona przed wodowaniem okrętu w 1944.
 Drugi "Puget Sound" (CVE-113) był lotniskowcem eskortowym który był w służbie przez ponad rok w 1945 i 46.
 Trzeci "Puget Sound" (AD-38) był tendrem niszczycieli, który był w służbie w latach 1968-1996.

Puget Sound